Chorostów – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Chorostów – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, rejonie włodzimierskim